Das Wort Natchez bezeichnet:

 ein Indianervolk, siehe Natchez (Volk)
 Natchez-Aufstand, Indianeraufstand in der französischen Kolonie Louisiana im Jahre 1729

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Natchez (Alabama)
 Natchez (Indiana)
 Natchez (Louisiana)
 Natchez (Mississippi)